

Termin -{CAM}- ima više značenja.

 -{CaM}- je oznaka za kalmodulin.
 -{CAM}- je ćelijski adhezivni molekul ().
 Computer aided manufacturing

ru:Кулак
uk:Кулак